Integument steht für:

 Integument (Botanik), ein Bestandteil der Samenanlage der Samenpflanzen
 Integument (Zoologie), die äußere Körperhülle bei allen Gewebetieren
 Integument (Virologie), eine äußere Schicht um das eigentliche Kapsid der Virionen (Virusteilchen), beispielsweise Proteinfilamente (Fibrillen) bei vielen Spezies der Gattung Mimivirus